Mirasole ima više značenja:
 Mirasole, Mantua
 Mirasole, Torino
 Mirasole, Varese